Antonio Serrano peut désigner :
 Antonio Serrano (1955-), un réalisateur, scénariste et acteur mexicain ;
  (1965-), un athlète espagnol ;
 Antonio Serrano (1974-), un harmoniciste de jazz et de musique classique espagnol ;
  (1979-), un footballeur péruvien.